Ependes kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Ependes, Fribourg, ort i kommunen Bois-d'Amont, 
 Ependes, Vaud, ort och kommun,